Rozměr může mít různé významy:

 Vzdálenost mezi krajními body objektu v určitém směru (délka, šířka, výška, hloubka).
 Používá se jako synonymum pojmu dimenze v matematice; týká se objektu, nikoli veličiny. Adjektivum: rozměrný (bezrozměrný bod, třírozměrný prostor, čtyřrozměrný časoprostor).
 Rozměr ve fyzice se týká veličiny, nikoli objektu. Představuje formální vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na veličinách základních. Adjektivum: rozměrový (rozměrový kalkul, rozměrová zkouška, bezrozměrová veličina, jednotka, konstanta).

Reference

Externí odkazy